Монах Варнава (в миру Евгений Георгиевич Санин; 10 июля 1954, Гурьев) — монах Русской Православной Церкви, русский писатель, драматург, поэт. Автор множества статей, брошюр и книг.

Биография 
Евгений Санин родился в городе Гурьев 10 июля 1954 года

Детство и юность проходили в городе Будённовск Ставропольского края.

В 1975 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности — военный журналист.

С 1975 по 1981 годы — военный корреспондент и корреспондент ТАСС на БАМе.

По увольнении из армии, работал в областных газетах Вологодской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, после чего полностью перешёл на писательскую работу.

10 октября 2009 года Евгения Санина постригают в малую схиму с именем Варнава, в честь преподобного старца Варнавы Гефсиманского Чудотворца.

После монашеского пострига монах Варнава выпустил множество книг. Сейчас некоторые из них переводятся на другие языки

Библиография 
Монах Варнава является российским писателем, драматургом и поэтом. Он написал множество брошюр и книг..

 Серия повестей для детей и взрослых

Тайна Рубинового Креста (цикл книг):
 1. «Святая — святым!»
 2. «Денарий Кесаря»
 3. «Белый гонец»
 4. «Мы —до нас»
 5. «Чудо из чудес»

 Исторические повести и романы
 1. «Прииди и виждь»
 2. «Иду на вы!»
 3. «Божий суд»
 4. «Око за око»
 5. «Завещание бессмертного»

 Книжки для детей
 1. «Маленькие притчи для взрослых и детей» (7 томов)
 2. «Вера»
 3. «Исцеление вечностью»
 4. «Дом Николая Чудотворца»
 5. «„Грешная“ каша»
 6. «Маленькие рассказы. Сегодня и вчера» (в трёх томах)
 7. Бог и мир (детская энциклопедия в трех томах)

 Для взрослых и детей
 1. «Духовная азбука»
 2. «Белый гонец»
 3. «Колесница Гелиоса»

Также у монаха Варнавы есть издание стихотворений., баллад, рассказы из жизни римских императоров, других детских книг.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт монаха Варнавы

Монахи Русской православной церкви
Публицисты России
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы
Выпускники Львовского высшего военно-политического училища